

Апем — місто, штат Північна Дакота
 Апем — місто, штат Вісконсин